Летние Сурдлимпийские игры 2001 или XIX летние Сурдлимпийские игры прошли в Риме, столице Италии. Игры проводились с 22 июля по 1 августа 2001 года, участие в них приняли 2208 спортсменов с нарушением слуха из 67 стран.

Виды спорта 
На XIX сурдлимпийских играх программа включала 16 спортивных дисциплин (11 из которых индивидуальные, 5 — командные).

Индивидуальные

Командные

Страны-участницы 

В XX Сурдлимпийских играх приняли участие спортсмены из 67 государств:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Китайский Тайбэй
 
 
 
 
 
  Македония

Медальный зачёт

Примечания

Ссылки 
 Летние Сурдлимпийские игры 2001 на официальном сайте

Летние Сурдлимпийские игры
2001 год в спорте
Международные спортивные соревнования в Риме